

Населені пункти та їхні частини
 Рожнув — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рожнув — село в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Рожнув — село в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Рожнув — частина села Врубльовиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки